Оди́л Алимжа́нович Ахме́дов (; 25 ноября 1987, Наманган, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский футболист, игравший на позиции полузащитника, бывший капитан сборной Узбекистана.

18 декабря 2021 года объявил о завершении карьеры.

Карьера

Клубная 
В основной состав «Пахтакора» стал привлекаться в 2006 году, когда клуб возглавлял российский тренер Валерий Непомнящий.

В феврале 2011 года был арендован российским «Анжи». Дебютировал за клуб 1 марта в кубковом матче против петербургского «Зенита». Он стал лучшим игроком клуба по итогам 2011 года.

2 августа 2012 в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против нидерландского «Витесса» на 19-й минуте был заменён на Георгия Габулова вследствие полученной травмы и выбыл на длительный срок. Тем не менее, в сезоне 2012/13 помог «Анжи» выиграть бронзу чемпионата России и выйти в финал Кубка страны, где махачкалинцы в серии пенальти уступили ЦСКА.

В конце 2016 года перешёл в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

В сборной 
С 2007 года выступает за национальную сборную Узбекистана. Принимал участие в двух финальных турнирах Кубка Азии. В 2011 году играл во всех 6 матчах своей команды, забил 2 гола и стал полуфиналистом турнира, попал в символическую сборную. В 2015 году сыграл в четырёх матчах и забил гол в матче с Китаем (1:2). 2 сентября 2015 года стал капитаном национальной сборной.

В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 9 января в первом матче группового этапа против Омана (2:1) отличился голом на 34 минуте игры, открыв счёт в матче.

В июне 2021 года объявил о завершении карьеры в сборной Узбекистана.

Голы за сборную

Личная жизнь 
Женат, трое детей.

Статистика выступлений

Клубная

Сборная 

{{Автонумерация
 | Оформление = wikitable collapsible collapsed sortable
 | Столбцов   = 9
 | Название   = Матчи Ахметова за сборную Узбекистана
 | Заголовок2 = Дата
 | Заголовок3 = Оппонент
 | Заголовок4 = Счёт
 | Выравнивание4 = center
 | Заголовок5 = Голы
 | Выравнивание5 = center
 | Заголовок6 = Пасы
 | Выравнивание6 = center
 | Заголовок7 = Карточки
 | Выравнивание7 = center
 | Заголовок8 = Минуты
 | Выравнивание8 = center
 | Заголовок9 = Соревнование
 | | | |9:0 |— |— |—|90'|Отбор ЧМ-2010 (1 раунд)
 | | | |2:0 |— |— |—|90'|Отбор ЧМ-2010 (1 раунд)
 | |   |   |1:0 ||— ||90'|Отбор ЧМ-2010 (3 раунд)
 | |  ||4:1 |— |— |—|45'()|Товарищеский матч
 | |  ||3:0 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (3 раунд)
 | |   ||7:3 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (3 раунд)
 | |   ||1:0 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (3 раунд)
 | |  |   |3:0 | |— |— |45'()|Отбор ЧМ-2010 (3 раунд)
 | |  ||0:4 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (3 раунд)
 | |  |    |0:2 |— |— |—|90'|Товарищеский матч

 | |  |    |0:0 |— |— |—|45'()|Товарищеский матч
 | |   |   |0:3 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)
 | |  ||0:1 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)
 | | |     |0:3 |— |— |—|77'()|Товарищеский матч
 | | |  |1:1 |— |— |— |72'()|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)
 | |  |     |1:0 |— |— |— |90'|Отбор КА-2011 (группа С)
 | |   ||1:1 |— |— |—|90'|Товарищеский матч
 | |  | |0:1 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)
 | |  |   |4:0 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)
 | |   ||0:2 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)

 | |   ||0:0 |— |— |—|45'()|Товарищеский матч
 | |   |  |0:1 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)
 | |  | |0:1 |— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2010 (4 раунд)
 | |   |    |0:0 |— |— ||34'|Товарищеский матч
 | | ||3:1 |— |— |— |71'()|Отбор КА-2011 (группа С)
 | |   |     |0:1 |— |— |— |90'|Отбор КА-2011 (группа С)
 | |  | |0:1 |— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |   | |3:3 |— |— |— |39'()|Товарищеский матч
 | |  | |0:4|—|—|—|90'|Товарищеский матч
 | | | |4:2||—|—|90'|Товарищеский матч

 | | | |1:1|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |   ||2:2|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |   |   |2:0||—|—|90'|Кубок Азии-2011 (группа A)
 | |  |  |2:1|— |— |— |90'|Кубок Азии-2011 (группа A)
 | |  |   |2:2||— |— |90'|Кубок Азии-2011 (группа A)
 | |  ||2:1|— |—|—|90'|Кубок Азии-2011 (1/4 финала)
 | |  ||0:6|—|—|—|90'|Кубок Азии-2011 (1/2 финала)
 | |  |     |2:3|—|—|— |90'|Кубок Азии-2011 (за 3-е место)
 | |   | |0:2|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |   ||1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (3Р,группа С)

 | |   |  |1:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (3Р,группа С)
 | | |    |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (3Р,группа С)
 | | |    |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (3Р,группа С)
 | | ||3:0||— ||90'|Отбор ЧМ-2014 (3Р,группа С)
 | |   ||0:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (4Р,группа A)
 | |   |   |1:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (4Р,группа A)
 | |   | |0:0|— |— |— |90'|Отбор КА-2015 (группа Е)
 | |  |     |1:2|— |— |— |90'|Отбор КА-2015 (группа Е)
 | |  |   |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (4Р,группа A)
 | |   |   |2:1|— |1 |— |82'()|Товарищеский матч

 | |  |     |0:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (4Р,группа A)
 | |  |   |5:1||— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (4Р,группа A)
 | |   ||1:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (5Р,стыковые)
 | |  ||1:1 (8:9 пен.)|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2014 (5Р,стыковые)
 | | | |3:0|— |— |— |90'|Отбор КА-2015 (группа Е)
 | | | |2:0||— |— |90'|Отбор КА-2015 (группа Е)
 | |   |     |1:1|— |— |— |90'|Отбор КА-2015 (группа Е)
 | |  |    |0:1|— |— |— |54'()|Товарищеский матч
 | |  |    |0:1|— |— ||90'|Товарищеский матч
 | |   |     |3:1| |— |— |82'()|Товарищеский матч

 | | | |0:0|— |— ||78'()|Товарищеский матч
 | | |     |4:0|— |— |— |84'()|Товарищеский матч
 | | |    |0:0|— |— |— |60'()|Товарищеский матч
 | |  |    |1:0|— |— |— |72'()|[[Кубок Азии по футболу 2015#Группа В|Кубок Азии-2015 (группа В)]]
 | |  |   |1:2||— |— |90'|Кубок Азии-2015 (группа В)
 | |  ||3:1|— |— |— |90'|Кубок Азии-2015 (группа В)
 | |  |     |0:2 (д.в.)|— |— |— |90'|Кубок Азии-2015 (1/4 финала)]]
 | |  |     |1:1|— |— |— |80'()|Товарищеский матч
 | |  |    |0:1|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |  |    |2:4|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н)

 | |   |   |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н) 
 | |   | |5:1||— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н)
 | |  | |4:0||— |— |87'()|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н)
 | | |    |3:1||— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н)
 | | | |3:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н)
 | |  | |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н)
 | |  |  |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (2Р.группа Н)
 | |   | |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | |   |  |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | | |  |2:0|— |— |— |80'()|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)

 | | |  |1:0|— |— |— |45'()|Товарищеский матч
 | | |  |1:2|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | |  |  |0:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | |  |  |1:0||— ||90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | |  |  |0:2|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | |  |  |0:1|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | |   |  |0:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2018 (3Р.группа A)
 | |  |  |1:1|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |  |  |0:1|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | | |  |2:0|— |— |— |72'()|Товарищеский матч

 | | |  |2:0||1 |— |90'|Товарищеский матч
 | |   |  |2:1||— |— |90'|[[Кубок Азии по футболу 2019#Группа F|Кубок Азии-2019 (группа F)
 | |  |  |4:0|— |— |— |76'()|Кубок Азии-2019 (группа F)
 | |  |  |0:0(д.в., 2:4 пен.)|— |— |— |120'|[[Кубок Азии по футболу 2019#1/8 финала|Кубок Азии-2019 (1/8 финала)]]
 | |  |  |0:3|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |  | |1:0|— |— |— |49'()|Товарищеский матч
 | |   |  |0:2|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | |   |  |4:0||— |— |84'()|Товарищеский матч
 | |  |  |2:0|— |1 |— |76'()|Товарищеский матч
 | |   |  |0:2|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)

 | | | |5:0|— |— |— |32'()|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)
 | | |  |3:1||— |— |90'|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)
 | |  |  |3:1|— |— |— |90'|Товарищеский матч
 | | |  |2:3|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)
 | | |  |2:0|— |1 |— |90'|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)

 | | |  |5:0||— |— |90'|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)
 | | |  |1:0|— |— |— |90'|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)
 | | |  |0:3|— |— |— |80'()|Отбор ЧМ-2022 (2Р.группа D)
 }}Итого: сыграно матчей: 108 / забито голов: 21; победы: 53, ничьи: 19, поражения: 36. Достижения 

 Командные 
  «Пахтакор»
 Чемпион Узбекистана(2): 2006, 2007
 Вице-чемпион Узбекистана (3): 2008, 2009, 2010
 Обладатель Кубка Узбекистана (3): 2006, 2007, 2009
 Финалист Кубка Узбекистана: 2008
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2007
 Финалист Кубка чемпионов Содружества: 2008

  «Анжи»
 Финалист Кубка России: 2012/13
 Бронзовый призёр Российской Премьер-лиги: 2012/13

  «Краснодар»
 Бронзовый призёр Российской Премьер-лиги: 2014/15

  «Шанхай СИПГ»
 Чемпион Китая: 2018
 Серебряный призёр Чемпионата Китая: 2017
 Бронзовый призёр Чемпионата Китая: 2019
 Финалист Кубка КФА: 2017

 Личные 
 Футболист года в Узбекистане (6 — рекорд'''): 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018
 Лучший футболист «Анжи» 2011 года
 Лучший игрок сезона в составе «Краснодара»: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Одил Ахмедов: Да, мной интересуется «Арсенал»

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Цанчжоу Майти Лайонс»